Carpette de Sierpinski
La Carpette volante
Académie de la Carpette anglaise
Tapis

Êtres vivants
Anémone carpette
Requin-carpette
Requin-carpette chat
Requin carpette à collier
Requin carpette à collerette
Requin-carpette à moustache
Requin-carpette chin